Coreth ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Coreth (1915–2008), österreichische Archivarin
 Botho Coreth (1871–1942), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Emerich Coreth (1919–2006), österreichischer Theologe und Philosoph
 Emmerich Coreth (1881–1947), österreichischer Verwaltungsjurist
 Max Coreth (1887–1948), österreichischer Landespolitiker
 Peter Coreth (* 1948), österreichischer Journalist, Autor und Museumsbetreiber
 Coreth (Adelsgeschlecht), Tiroler Adelsgeschlecht